Николай Исаков:
 Исаков, Николай Алексеевич (1946—2021) — российский государственный деятель, член Совета Федерации. 
 Исаков, Николай Васильевич (1821—1891) — русский генерал от инфантерии (пехоты).